Олександр Прокопович Габишев (нар. 1958, Ольокмінськ, Якутська АРСР, РРФСР, СРСР) — якутський шаман, який планував пішки прийти в Москву з 6 березня 2019 до 2021 року, щоб вигнати «злого духа» президента РФ Путіна з Кремля. По дорозі 9-11 вересня в Улан-Уде відбулися громадські протести. Був затриманий 19 вересня 2019 року в Бурятії.

Примітки

Посилання 
 Процес пішов: хто такий Олександр Габишев і як він може скинути Путіна, фото 

Уродженці Якутії
Шаманізм
Протести в Росії
Репресії в Росії
Репресивна психіатрія